Photocall es un término procedente del inglés, compuesto por las palabras photo (fotografía) y call (llamada).

Photocall puede referirse a:

 Photocall, lugar.
 Photocall, acción de relaciones públicas.